Il Campionato del mondo rally 1983 è stata l'11ª edizione del campionato del mondo rally.

La stagione
Il campionato si è svolto dal 22 gennaio al 23 novembre 1983 ed ha registrato al termine della stagione la vittoria della Lancia nel campionato costruttori grazie ai risultati ottenuti da Walter Röhrl e Markku Alén alla guida della Lancia Rally 037. Il titolo piloti è stato però appannaggio di Hannu Mikkola, alla guida della Audi quattro.

La stagione si è sviluppata su un totale di 12 prove, iniziando con il classico Rally di Monte Carlo e finendo con l'altrettanto classico Rally RAC.

Risultati

Classifiche

Costruttori

Piloti

Sistema punteggio
Costruttori

Piloti

Dislocazione eventi

Note

Collegamenti esterni